Жумба () — река в отрогах Калбинского хребта, находится в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Впадает в реку Большая Буконь.

Берёт начало на высоте около 1300 м. Течёт по горному ущелью. Впадает в Большую Буконь в 8 км к северу от села Жумба (бывшая Малороссийка).

История

Примечания 

Бассейн Иртыша
Реки Восточно-Казахстанской области
Кокпектинский район